На овој страници се налази списак риба и колоусти које живе на подручју Републике Србије.

         
Списак је урађен према списку објављеном на сајту -{www.wild-serbia.com}-. Списак се налази овде 

Рибе